Farout est un patronyme porté par différentes personnalités :

 François Farout (né le  à Amiens) est un ancien joueur de tennis de table français ;
 Dominique Farout, égyptologue français.

Autre 
 Farout, surnom du transneptunien 2018 VG18.
 FarFarOut, nom provisoire d'un transneptunien.

Notes 

Homonymie de patronyme